Гудо может означать:

 Гудо, Марк — американский серийный убийца и насильник
 Гудо-Висконти — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия